Långmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långmyrtjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (9,96 ha)
Långmyrtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Långmyrtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Långmyrtjärnarna, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Långmyrtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709161-143209), sjö i Krokoms kommun, 
Långmyrtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709178-141492), sjö i Krokoms kommun, 
Långmyrtjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Långmyrtjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Långmyrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långmyrtjärnen (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Långmyrtjärnen (Nordingrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Långmyrtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Långmyrtjärnarna, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Långmyrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Långmyrtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Långmyrtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Långmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Långmyrtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Långmyrtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn